Rock Salt & Nails  – album di Steve Young
Rock Salt & Nails  – brano musicale di Utah Phillips
Rock Salt & Nails  – gruppo musicale scozzese